Санкт-Петербургский клоунский театр «Семьянюки» — театр основанный в 2002 году в городе Санкт-Петербурге первыми выпускниками школы Театра и Пантомимы, созданной Клоун-мим театром «Лицедеи». В первоначальную труппу театра вошли артисты Ольга Елисеева, Юлия Сергеева, Александр Гусаров, Касьян Рывкин, Марина Махаева и Елена Садкова.

С 2010 года театр существует как самостоятельная театральная единица и начинает гастрольную деятельность в России и Европе.

История

Здание театра 

В настоящее время театр занимает часть помещений в здании дома Артиллерийского департамента на улице Чайковского, 59. Здание в 1870 году перестроено академиком архитектуры Романом Романовичем фон Генрихсеном под квартиры служащих ведомства. Изначально, с начала 90-х годов, в здании была репетиционная база театра Лицедеи, а уже после перешла в в распоряжение театра «Семьянюки».

Сейчас помещения театра включают в себя зрительный зал на 40 мест со сценой и занавесом, гримерные для артистов, технические помещения, гостиная для проведения творческих встреч со зрителями. Всего театр занимает 3 этажа.

В январе 2023 года арендодателями здания было принято решение о продаже всех площадей занимаемых театром с последующим выселением театра. Также освободить помещения пришлось и международному клубу "Чаплин-клуб". Переезд театра занял более 7 дней.

Создание театра 
В сентябре 1997 года в школу клоун-мим театра «Лицедеи» поступают Ольга Елисеева, Юлия Сергеева, Александр Гусаров, Касьян Рывкин Марина Махаева, и Елена Садкова и в процессе обучения начинает формироваться команда будущего театра «Семьянюки».

Создание театрального коллектива началось ещё во время работы над несколькими маленькими скетчами, позже представленные в качестве дипломной работы. При содействии режиссёра-постановщика Юрия Ядровского скетч был преобразован в полноценный спектакль «Семьянюки», премьерный показ которого состоялся в Санкт-Петербурге в 2002 году.

В 2010 году труппа спектакля «Семьянюки» принимает решение отделиться от театра «Лицедеи» и создать свой одноименный театр.

Гастрольная деятельность 
В 2005 году спектакль «Семьянюки» произвел настоящий фурор на престижном театральном фестивале в Авиньоне (Франция), после чего стал широко известным и популярным во всём мире.

С 2010 года «Семьянюки» труппа театра приняла решение работать обособленно от своих учителей и наставников. Уже более 12 лет Театр «Семьянюки» собирает полные залы в Европе и представляет Россию на международной театральной арене. В гастрольной карте театра такие страны как Франция, Англия, Италия, Испания, Германия, Бельгия, Польша, США, Канада, Бразилия, страны Прибалтики, Израиль.

С 2020 года театр возвращается на постоянное место выступления в Россию, в Санкт-Петербург.

В июне 2022 года театр открывает "Дом клоуна" в г. Санкт-Петербурге.

Сегодняшний день театра (с 2020 года) 
Начиная с 2020 года театр возвращается на постоянное место выступления в Россию, в Санкт-Петербург. От части это связано с прекращением контракта с европейскими продюсерами и закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году театр создает новый формат встречи со своими зрителями и открывает для них двери не только в театр, но и за кулисы сцены, гримёрные и реквизиторские цеха. Зритель в формате интерактивной экскурсии ближе знакомится с жанром клоунады и в ходе беседы может пообщаться с артистами театра, узнать как создаются спектакли и рождаются новые образы в клоунаде. 

Уже июне 2022 года театр открывает "Дом клоуна" в г. Санкт-Петербурге при поддержке "Чаплин-клуба".

А в сентябре 2022 года театр отмечает свое 20-летие (25-летие с момента поступления к "Лицедеям") возобновлением на большой сцене своего легендарного спектакля "Семьянюки". Спектакль получает новое переосмысление и новое название — "Семьяньюки". Так же на большой сцене поставлена новая концертная программа лучших клоунских номеров под название "Пендельтюр".

Спектакли 
На сегодняшний день за плечами труппы несколько известных номеров, таких как «Палка» в исполнении А.Гусарова и «Опять двойка!» в исполнении Юлии Сергеевой и Александра Гусарова, а так же спектаклей:

 Спектакль «Семьянюки» — уникальный клоунский спектакль, все события и персонажи которого закручены в карусель одной семьи. Семья, над которой пролетел ангел, вернувший детство, где все персонажи — клоуны с единой душой и телом. Мир абсурда, в котором мы живем. В начале 2022 году спектакль был возобновлен, после долгой паузы, в переработанной версии для детей и взрослых и получил новое имя «СемьянюКидс».
 Спектакль "СемьяНЬЮки" — созданный в 2022 году и приуроченный к 20-летию театра спектакль получает новых героев. Спектакль является переосмысление первоначальной постановки 2007 года, где появляется новая героиня в исполнении актрисы Наталии Парашкиной. По сравнению с версией 2007 года новый спектакль получил другое техническое оснащение, современные спец-эффекты и вновь введенные сюжетные линии. В версии 2022 года в спектакле не участвуют Касьян Рывкин и Елена Садкова.

 Спектакль «Шоу Lodka» — история, рассказанная артистами о жизни маленького театра, который пытается поставить спектакль по все пьесе, которая все время переписывается. В главной роли сценаристки Юлия Сергеева. Роль режиссёра исполнила актриса Наталья Парашкина. В 2018 году спектакль стал участником международного театрального фестиваля Avignon le OFF 2018 на котором представил Россию(Франция). Почти двухчасовая программа — без единого слова — с поразительной тонкостью и внятностью передает самые трудновыразимые чувства, мысли, порывы и страдания.
 Спектакль «Amore na More» — спектакль созданный в 2021 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ заслуженным артистом России Сергеем Бызгу. В центре спектакля история владелицы отеля на острове, куда давно не заходят корабли, давно пережившим свои лучшие времена. Завсегдатае постояльцы отеля погружены в свой внутренний мир и коротают свои дни. Однажды к острову пришвартовывается корабль и с прибытием новых постояльцев картина тут же меняется. Спектакль можно охарактеризовать фразой «Клоуны на сцене, зрители в слезах»
 Спектакль «Семьянюки Express» — действие спектакля разворачивается в поезде, который словно вынырнул из эпохи, когда железная дорога заставляла нас мечтать и пускаться в авантюры. Здесь ускоряется и приостанавливается время встреч, смены пейзажей, эфемерной любви, мимолетных причуд и красиво-абсурдных полетов, где тайное соприкасается с бесконечным. Премьера спектакля состоялась 28 мая 2015 г. в Théâtre du Rond-Point (г. Париж, Франция) под названием «SEMIANYKI EXPRESS».

Труппа театра 
Труппа театра состояла из первых выпускников школы Театра и Пантомимы, созданной Клоун-мим театром «Лицедеи»:

 Ольга Елисеева —актриса, родилась в городе Санкт-Петербурге. В 2000 году окончила СПбГАТИ. Номера с её участием, а также с артистами театра Лицедеи неоднократно выходили на телевидении в телепередаче Смехопанорама Евгения Петросяна, принимала участие в проекте Comedy Woman в качеств приглашенной «мамы» постоянной участницы Натальи Медведевой.

 Юлия Сергеева —актриса, родилась в городе Санкт-Петербурге. Окончила Лицей № 64 в 1990 году.
 Александр Гусаров — актёр театров «Лицедеи», «Семьянюки»
 Наталья Парашкина — приглашенная актриса. В 1996 году окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (курс В.В.Петрова). С 1999 года в труппе театра «Балтийский дом».
 Марина Махаева —актриса.
 Касьян Рывкин — актёр, выпускник школы Театра и Пантомимы театра «Лицедеи».
 Елена Садкова — актриса.

__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__

Примечания 

Театры и студии пантомимы
Театры Санкт-Петербурга
Клоунада